Телевидение имени Горького — первый канал в истории телевидения СССР, осуществлявший регулярное эфирное вещание. Редакции и студии телеканала располагались в Шаболовском телецентре (АСК-2).

История 
1 мая 1931 года состоялась первая в СССР экспериментальная телевизионная передача механического телевидения без звука. 1 октября 1931 года Радиокомитет СССР на средних волнах запустил Телевидение имени Горького, вещавшее ежедневно со звуком по 30 минут в день, а позднее — 12 раз в месяц по 60 минут. Время вещания — после полуночи (когда заканчивались радиопередачи). Трансляции велись с московской Сокольнической радиостанции имени А. С. Попова на частотах 791,5 кГц для изображения и 416,7 кГц для звука. Передачи принимались в Москве, а также в Ленинграде, Киеве, Харькове, Томске, Нижнем Новгороде, Одессе, Смоленске. Телевизионная аудитория в 1930-е годы, хоть и была небольшой, но всё же стимулировала развитие телевидения.

В декабре 1933 года телевещание в Москве прекратилось по причине целесообразности создания более перспективной системы электронного телевидения. Однако промышленность ещё не смогла освоить новую телевизионную аппаратуру, после чего 11 февраля 1934 года передачи на средних волнах возобновились. В тот же день был создан Московский отдел телевидения Радиокомитета СССР.

В 1937—1938 годах проходили экспериментальные телевизионные передачи электронного телевидения. В 1938 году в рамках Всесоюзного радио были созданы опытный ленинградский (ОЛТЦ) и московский (МТЦ) телецентры, запустившие свои одноимённые телеканалы на ультракоротких волнах на частоте Телевидения имени Горького:
 1 сентября 1938 года началось регулярное вещание ленинградского телецентра. Передачи выходили через день, по нечётным числам.
 10 марта 1939 года началось регулярное вещание московского телецентра. Первой передачей, которую показал МТЦ, стала хроника открытия XVIII съезда ВКП(б). Телеканал вещал пять раз в неделю, по вечерам.

По телевидению в те годы показывали трансляции общественно-политических мероприятий, кинофильмы, мультфильмы, концерты, телеспектакли.

1 апреля 1941 года МТЦ прекратило вещание на средних волнах.

С началом Великой Отечественной войны Телевидение имени Горького прекратило свою работу. Возобновление вещания состоялось 7 мая 1945 года — тем самым Советский Союз стал первой в Европе страной, которая возобновила телевещание в послевоенное время. С 15 декабря Телевидение имени Горького вещает регулярно. В декабре 1948 года Московский телецентр приостановил передачи на время реконструкции.

В 1949 году МТЦ был выведен из Радиокомитета СССР и перешёл в подчинение Министерству связи. За ним остались только технические функции, а производство передач перешло к Московскому отделу телевещания, оставшемуся в составе Радиокомитета СССР. 16 июня 1949 года вещание было переведено в стандарт 625 строк.

22 марта 1951 года в составе Радиокомитета СССР была создана ЦСТ (Центральная студия телевидения), а Телевидение имени Горького прекратило своё существование.

Литература 
 Телевидение и радиовещание СССР / С. П. Алексеев, А. И. Ахтырский, А. Х. Бикчантаев и др.; Сост. В. П. Волков, В. Н. Козловский, А. Н. Приходько; Под общ. ред. А. П. Болгарева. — М.: Искусство, 1979. — 294 с.

См. также 
 Первая программа ЦТ
 1-й канал Останкино
 GMS
 Первый канал

Примечания 

Телеканалы СССР
Телеканалы, запущенные в 1931 году
Телеканалы, прекратившие вещание в 1951 году
Память о Максиме Горьком
Появились в 1931 году в СССР